Да́унинг () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Даунинг, Бартон (1885—1929) — американский велогонщик
 Даунинг, Джозеф Джексон (1924—1993) — американский психиатр, гештальт-терапевт.
 Даунинг, Кеннет (род. 1951) — английский гитарист группы Judas Priest.
 Даунинг, Стюарт (род. 1984) — английский футболист.
 Даунинг, Уэйн (1940—2007) — американский военный деятель, генерал.
 Даунинг, Эндрю Джексон (1815—1852) — американский ландшафтный архитектор и дизайнер.

Другое 
 Даунинг-колледж — колледж Кембриджского университета.
 Даунинг-стрит — улица в Лондоне.